Сантьяго «Яго» Ламела Тобио (; , Авилес, Испания — , там же) — испанский легкоатлет, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину.

Спортивная карьера 

Начал заниматься легкой атлетикой в семилетнем возрасте, участвуя в забеге по пересеченной местности в своем родном городе. В местном клубе «Атлетик» стал специализироваться на прыжках в длину. Его первым тренером стал Карлос Алонсо. Затем изучал информатику в Университете Овьедо, где его наставником был Хуан Хосе Аспейтиа.

В 1999 году на зимнем первенстве мира в японском Маэбаси установил сразу два национальных рекорда (8,27 и 8,42 м), а последнюю попытку завершил с европейским рекордом (8,56 м), став в итоге вторым вслед за кубинцем Иваном Педросо. Затем на соревнованиях в Турине вновь совершил прыжок на 8,56 м, но уже на открытом воздухе, обновив тем самым национальный рекорд. На летнем первенстве в Севилье в том же году завоевал серебряную медаль с результатом 8,40 м. Спустя четыре года он добавил в свою копилку бронзу мирового первенства в Париже.

В летних Олимпийских играх в Сиднее (2000) занял лишь в 19-е место в квалификации. Четыре года спустя, в Афинах (2004), он закончил соревнования на одиннадцатом месте. также не пройдя в финал.

На зимнем чемпионате по легкой атлетике 2002 г. в Вене стал вторым с попыткой на 8,17 м. На чемпионате Европы в Мюнхене (2002) выиграл бронзу, через год, на зимнем чемпионате мира в британском Бирмингеме (2003) занял второе место с результатом 8,28 м.

В 2009 году травмы заставили Ламелу завершить спортивную карьеру. Впоследствии он перенес несколько серьезных периодов депрессии и проходил лечение от психического расстройства. 8 мая 2015 года Ламела был найден мёртвым в доме своих родителей. Официальной причиной смерти был указан сердечный приступ.

Достижения

Примечания

Ссылки 

 

Прыгуны в длину Испании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года